Il nome Chaussée-d'Antin può designare:
 rue de la Chaussée-d'Antin – via del 9º arrondissement di Parigi
 Chaussée-d'Antin – il quartiere nel quale si trova la via omonima
 Chaussée d'Antin - La Fayette – stazione della metropolitana di Parigi